Januszewski est un nom de famille polonais.

Henry Januszewski, photographe (?) allemand, demi-frère de Richard Gere
Jan Tadeusz Januszewski (1880-1967), peintre polonais 
Pawel Januszewski, athlète polonais, coureur de 400 m
Witold Januszewski, (1915-1981), peintre d'origine polonaise

Homonymie de patronyme